DWS steht für:
 Dandy-Walker-Syndrom, angeborene Erkrankung des zentralen Nervensystems, siehe Dandy-Walker-Fehlbildung 
 Deep Water Soloing, Art des Kletterns
 Department of Water and Sanitation, Südafrika
 DWS Group, deutscher Finanzdienstleister
 Deutscher Wirtschaftsclub Siebenbürgen
 Digitales Wahlstift-System, siehe Digitaler Wahlstift
 DWS Amsterdam (Door Wilskracht Sterk), niederländischer Fußballverein, später FC Amsterdam
 Flughafen des Walt Disney World Resort (IATA-Code), Orlando, Florida
 Bahnhof Weischlitz (DS100-Code)
 Dachverband Winterthur Sport, Dachverband der Winterthurer Sportvereine

DWS